Tomás de Aquino (1225-1274) - frade dominicano, santo, teólogo e filósofo italiano.

Localidades
 São Tomas de Aquino - município de Minas Gerais, Brasil.
 São Tomás (Ilhas Virgens Americanas)

Pessoas
 Tomás de Aquino Sigrist - desenhista brasileiro.

Outros
 São Tomás em Parione (título cardinalício)

Ver também